Чемпионат Великобритании по снукеру 1985 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 ноября по 1 декабря 1985 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Вилли Торна со счётом 16:14. Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 25 ноября. В последний раз спонсором турнира выступила компания Coral.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 24 000
 Финалист: £ 14 000
 Общий призовой фонд: £ 120 000

Высший брейк 

 135 — Нил Фудс
 140 — Вилли Торн (1/16 финала)

Результаты

Предварительные раунды 
1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Стив Дэвис 9:2 Тони Драго  
 Тони Мео 9:2 Дэнни Фаулер  
 Барри Уэст 9:4 Дуг Маунтджой  
 Мёрдо Маклауд 9:5 Рэй Риардон  
 Джимми Уайт 9:5 Тони Чеппел  
 Алекс Хиггинс 9:2 Фред Дэвис  
 Дэвид Тейлор 9:4 Джон Кэмпбелл  
 Тони Ноулз 9:7 Джон Спенсер  
 Клифф Торбурн 9:6 Джон Пэррот  
 Вилли Торн 9:8 Джон Вирго  
 Сильвиньо Франсиско 9:6 Дэйв Мартин  
 Терри Гриффитс 9:7 Дин Рейнолдс  
 Кирк Стивенс 9:5 Майк Халлетт  
 Рекс Уильямс 9:7 Питер Франсиско  
 Нил Фудс 9:8 Джо Джонсон  
 Деннис Тейлор 9:2 Грэм Крипси

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1985 год в снукере